Zaboršt (Domžale), een plaats in de Sloveense gemeente Domžale
 Zaboršt (Kostanjevica na Krki), een plaats in de Sloveense gemeente Kostanjevica na Krki
 Zaboršt (Škocjan), een plaats in de Sloveense gemeente Škocjan